Randrianarisoa ist der Familienname folgender Personen:

 Florence Randrianarisoa (* 1987), deutsche Ärztin, Medizinjournalistin und Moderatorin (Quarks)
 Jean Claude Randrianarisoa (* 1961), madagassischer Bischof
 Mamy Gervais Randrianarisoa (* 1984), madagassischer Fußballspieler
 Tahiana Randrianarisoa (* 1989), madagassischer Fußballspieler
 Yonel Randrianarisoa, deutscher Rapper